Apaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Apaxtla de Castrejón, kommunhuvudort, Guerrero, 
 Apaxtla (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar